Douglas City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Douglas City (Florida), im Gadsden County
 Douglas City (Kalifornien), im Trinity County
 Douglas City (South Dakota), im Douglas County, nicht mehr existent